U 138 oder U-138 bzw. U138 steht für:

 SM U 138, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 138 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 138, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-138, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung